William Hunter – anatomista e ostetrico britannico
 William Hunter – ostacolista britannico
 William Hunter – velocista statunitense
 William Hunter – botanico britannico
 William Hunter (1754-1827) – politico statunitense del Vermont
 William H. Hunter (... – 1842) – politico statunitense dell'Ohio
 William Hunter (1774-1849) – politico statunitense
 William Hunter lottatore sudafricano
 Willie Hunter (1940) – calciatore scozzese